Jacques Duchesneau (1949-), est un policier canadien et un ancien chef du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal (SPCUM).
 Jacques Duchesneau de la Doussinière et d'Ambault (?-1696), fut l'intendant de la Nouvelle-France de 1675 à 1682.

Voir aussi